Nain kan syfta på:

 Nain – en ort i norra Israel, se Nein, Israel
 Nain, Jamaica – en ort i parishen Parish of Saint Elizabeth
 Nain, Newfoundland och Labrador –  i provinsen Newfoundland och Labrador, Kanada
 Nain (flygplats) – flygplats
 Nain (sjö) – en dämd sjö vid Uvån i Hagfors kommun och Malung-Sälens kommun
 Nain by eller område SV om Edsberga i Landeryds socken Östergötland
 Naïn – ett vattendrag i Elfenbenskusten
 Nain (Tolkien) – en dvärg i J.R.R. Tolkiens böcker